Веденисов — фамилия.
 Веденисов, Борис Николаевич (1869—1952) — советский учёный, специалист в области железнодорожного транспорта.
 Веденисов, Николай Борисович (1905—1941) — советский математик.